Kintamani peut désigner :
 Kintamani, une région d'Indonésie ;
 Kintamani, une race de chiens.